Adolfo Alsina puede referirse a:

 El político argentino Adolfo Alsina.
 El partido de Adolfo Alsina en la provincia argentina de Buenos Aires.
 El departamento Adolfo Alsina en la provincia argentina de Río Negro.